Wadud ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Wadud (1947–2022), amerikanischer Jazz-Cellist
 Amina Wadud (* 1952), US-amerikanische Islamwissenschaftlerin
 Muhammad Salim ʿAbd al-Wadud (1929–2009), mauretanischer Politiker und islamischer Gelehrter